Girvin est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1950), physicien américain
, guitariste américain

Toponyme

, ancien village de la Saskatchewan

, communauté du Texas

Voir aussi
 (né en 2014), cheval de course américain 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme